Gohde ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Gohde (* 1948), deutscher evangelischer Theologe
 Rainer Gohde (* 1948), deutscher Regisseur und Schauspieler

Siehe auch:
 Gode
 Goode